NBN () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 8-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 754 амінокислот, а молекулярна маса — 84 959.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинний цикл, пошкодження ДНК, репарація ДНК, мейоз. 
Локалізований у ядрі, хромосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки